

Географические названия 
  — национальный парк в Гватемале.
 Эль-Росарио — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе в составе автономного сообщества Канарские острова.
 Эль-Росарио — город в Сальвадоре, в департаменте Кускатлан.
 Эль-Росарио — город в Сальвадоре, в департаменте Ла-Пас.
 Эль-Росарио — город в Сальвадоре, в департаменте Морасан.
 Эль-Росарио — посёлок в Мексике, штат Герреро, муниципалитет Атламахальсинго-дель-Монте, с населением 327 человек.
 Эль-Росарио — город в Мексике, штат Синалоа, административный центр муниципалитета Росарио, население 16001 человек.
 Эль-Росарио — посёлок в Мексике, штат Чьяпас, муниципалитет Катасаха, с населением 666 человек.
 Эль-Росарио — посёлок в Мексике, штат Чьяпас, муниципалитет Копайнала, с населением 526 человек.

См. также 
 Росарио
 «Эль Росарио» () — станция метро Мехико.